Benito Juárez kan henvise til:
 Benito Juárez – Mexicos præsident i perioderne 1861-1863 og 1867-1872

Navne i Mexico opkaldt Benito Juárez:
 Benito Juárez (Mexico City) – et kvarter (delegación) i Mexicos Føderale Distrikt
 Benito Juárez Municipality (Guerrero) – en kommune i delstaten Guerrero
 Benito Juárez Municipality (Quintana Roo) – en kommune i delstaten Quintana Roo
 Benito Juárez Municipality (Sonora) – en kommune i delstaten Tlaxcala
 Benito Juárez (Veracruz) – en kommune i delstaten Veracruz
 Mexico City Internationale Lufthavn – Lufthavn i Mexico City, officielt kaldet Aeropuerto Internacional Benito Juárez
 Benito Juárez Autonomous University of Oaxaca – statligt universitet i byen Oaxaca de Juárez i delstaten Oaxaca